

Geografia

Austria 
 Eisbach – ex comune ora frazione di Gratwein-Straßengel, comune nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)

Germania

Centri abitati 
 Eisbach – frazione di Königswinter, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Fiumi 
 Eisbach – immissario del Königssee
 Eisbach – fiume artificiale di Monaco di Baviera
 Eisbach – affluente del Reno